Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛ Украины, ДЮФЛУ) — объединение детско-юношеских спортивных заведений Украины, которое занимается непосредственно организацией и проведением Всеукраинских соревнований по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений.

Термин Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛ) также применяется к самим соревнованиям, организованных Лигой.

Организационные основы 
Детско-юношеские турниры на Украине начали проводиться с 1998 года, а непосредственно сама ДЮФЛУ была официально организована 2 марта 2001 года.

Членами объединения являются детско-юношеские спортивные заведения Украины:
 детско-юношеские спортивные заведения профессиональных футбольных клубов;
 училища олимпийского резерва (УОР);
 училища физической культуры (УФК);
 спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР);
 детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ);
 детско-юношеские футбольные клуб (ДЮФК).

Руководство 
 Президент
 Виталий Петрович Борт
 Первый вице-президент
 Станислав Александрович Кочубинский
 Вице-президенты
 Александр Александрович Сопко
 Александр Алексеевич Ищенко
 Валерий Васильевич Золотухин

Соревнования среди команд детско-юношеских спортивных заведений 
Всеукраинские соревнования по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений, которые организовывает и проводит ДЮФЛ под контролем Федерации футбола Украины, проходят ежегодно, в 4-х возрастных категориях в высшей лиге (до 14, до 15, до 16 и до 17 лет) и в 3-х возрастных категориях в первой лиге (до 15, до 17 и до 19 лет). С 1998 по 2001 высшая лига (которая в то время была единственной) была представлена только 2-мя возрастным категориям, а первая лига в период 2001—2004 годов имела и еще две дополнительные категории (до 14 и до 16 лет) по сравнению с современным форматом.

Соревнования в каждой из лиг происходят в сформированных по территориальному принципу группах. В сезоне 2009/10 соревнования проходили в 4 группах по 10 команд в высшей лиге и в 8 группах по 10 команд в первой лиге. По завершении групповых турниров в каждой из лиг проходят финальные турниры с участием лучших по результатами группового этапа команд.

Все призёры

Чемпионат

Уровень І

Высшая лига (1998—2020)

Элит лига (2020—н.в.)

Уровень ІІ

Первая лига (2000—2020) 
{| class="wikitable" width=85% align=center style="border:2px black; font-size:85%;"
|-
!Сезон!!Возраст участников!!Чемпион!!2-е место!!3-е место!!Ист.
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2000-01
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|ВПУ-21 (Ивано-Франковск)
|align=center bgcolor=silver|«Черноморец» (Одесса)
|align=center bgcolor=tan|«Колос» (Никополь)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|ДЮСШ Ужгород
|align=center bgcolor=silver|«Кривбасс-2» (Кривой Рог)
|align=center bgcolor=tan|ДЮСШ-9 Харьков
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=4 align=center|2001-02
|align=center|U-14
|align=center bgcolor=gold|«Самара-Метеорит» (Павлоград)
|align=center bgcolor=silver|«Олимпия» (Бахмач)
|align=center bgcolor=tan|«Днепр-75» (Днепропетровск)
|
|-
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|ДЮСШ Лубны
|align=center bgcolor=silver|«Локомотив» (Харьков)
|align=center bgcolor=tan|«Донбасс» (Донецк)
|
|-
|align=center|U-16
|align=center bgcolor=gold|«Изотоп» (Кузнецовск)
|align=center bgcolor=silver|ДЮСШ-9 Одесса
|align=center bgcolor=tan|«Звезда» (Запорожье)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Донбасс» (Донецк)
|align=center bgcolor=silver|ДЮСШ Ужгород
|align=center bgcolor=tan|ДЮСШ-9 Одесса
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=5 align=center|2002-03
|align=center|U-14
|align=center bgcolor=gold|СДЮШОР-4 Львов
|align=center bgcolor=silver|«Рось-Смена» (Белая Церковь)
|align=center bgcolor=tan|«Магарач» (Харьковская область)
|
|-
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Славутич»
|align=center bgcolor=silver|«Днепр-75» (Днепропетровск)
|align=center bgcolor=tan|«Самара-Метеорит» (Павлоград)
|
|-
|align=center|U-16
|align=center bgcolor=gold|«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
|align=center bgcolor=silver|ДЮСШ-2 Кировоград
|align=center bgcolor=tan|«Юнга-Чёрное море» (Одесса)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Буковина» (Черновцы)
|align=center bgcolor=silver|ДЮСШ Конотоп
|align=center bgcolor=tan|«Юность» (Луганск)
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Шахтёр» (Донецк)
|align=center bgcolor=silver|«Кривбасс» (Кривой Рог)
|align=center bgcolor=tan|«Таврия» (Симферополь) ||
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=5 align=center|2003-04
|align=center|U-14
|align=center bgcolor=gold|«Черкассы»
|align=center bgcolor=silver|«Днепр-75» (Днепропетровск)
|align=center bgcolor=tan|«Украина» (Луцк)
|
|-
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Магарач» (Харьковская область)
|align=center bgcolor=silver|СДЮШОР-4 Львов
|align=center bgcolor=tan|ДЮСШ Овидиополь
|
|-
|align=center|U-16
|align=center bgcolor=gold|«Самара-Метеорит» (Павлоград)
|align=center bgcolor=silver|ДЮСШ Севастополь
|align=center bgcolor=tan|«Гарт-Рось» (Ирпень)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
|align=center bgcolor=silver|ДЮСШ-2 Кировоград
|align=center bgcolor=tan|«Донбасс» (Донецк)
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Таврия» (Симферополь)
|align=center bgcolor=silver|«Шахтёр» (Донецк)
|align=center bgcolor=tan|«Александрия» ||
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=3 align=center|2004-05
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|?
|align=center bgcolor=silver|?
|align=center bgcolor=tan|?
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Нива» (Винница)
|align=center bgcolor=silver|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=tan|ДЮСШ Севастополь
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Александрия»
|align=center bgcolor=silver|«Кривбасс» (Кривой Рог)
|align=center bgcolor=tan|«Локомотив» (Одесса) ||
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=3 align=center|2005-06
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Бершадь»
|align=center bgcolor=silver|«Электрометаллург-НЗФ» (Никополь)
|align=center bgcolor=tan|«Рух» (Винники)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|КОЛИФКС (Костополь)
|align=center bgcolor=silver|«Иста» (Днепропетровск)
|align=center bgcolor=tan|«Металлург» (Запорожье)
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Горизонт» (Никополь)
|align=center bgcolor=silver|«Локомотив» (Одесса)
|align=center bgcolor=tan|«Лужаны» (Черновицкая область) ||
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2006-07
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Электрон» (Ромны)
|align=center bgcolor=silver|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=tan|«Юбилейный» (Днепропетровск)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Черкассы»
|align=center bgcolor=silver|«Динамо» (Запорожье)
|align=center bgcolor=tan|«Нива» (Винница)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2007-08
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|?
|align=center bgcolor=silver|?
|align=center bgcolor=tan|?
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Кристалл» (Херсон)
|align=center bgcolor=silver|«Надежда» (Тернопольская область)
|align=center bgcolor=tan|«Десна» (Чернигов)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2008-09
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Еднисть» (Плиски)
|align=center bgcolor=silver|«Азовсталь» (Мариуполь)
|align=center bgcolor=tan|«Львов»
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Азовсталь» (Мариуполь)
|align=center bgcolor=silver|«Гарт-Рось» (Ирпень)
|align=center bgcolor=tan|ДЮСШ Хмельницкий
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2009-10
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|ДЮСШ-12 (Днепропетровск)
|align=center bgcolor=silver|«Буковина» (Черновцы)
|align=center bgcolor=tan|«Сталь» (Алчевск)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Ворскла» (Полтава)
|align=center bgcolor=silver|«Аметист» (Александрия)
|align=center bgcolor=tan|«Скала» (Моршин)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2010-11
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Мал» (Коростень)
|align=center bgcolor=silver|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=tan|«Заря» (Луганск)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|?
|align=center bgcolor=silver|?
|align=center bgcolor=tan|?
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2011-12
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|МФА (Мукачево)
|align=center bgcolor=silver|СК Крым (Алушта)
|align=center bgcolor=tan|«Шахтёр» (Кривой Рог)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Азовсталь» (Мариуполь)
|align=center bgcolor=silver|«Черкассы»
|align=center bgcolor=tan|«Ника» (Ивано-Франковск)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2012-13
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|ДЮСШ-15 (Киев)
|align=center bgcolor=silver|«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
|align=center bgcolor=tan|«Шахтёр» (Кривой Рог)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Ворскла» (Полтава)
|align=center bgcolor=silver|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=tan|«Спартак» (Симферополь)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2013-14
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Звезда» (Кировоград)
|align=center bgcolor=silver|МФА (Мукачево)
|align=center bgcolor=tan|ДЮСШ Херсон
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Одесса»
|align=center bgcolor=silver|«Ворскла» (Полтава)
|align=center bgcolor=tan|«Тернополь»
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2014-15
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=silver|«Нива» (Винница)
|align=center bgcolor=tan|«Чайка» (Вышгород)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Молодь» (Полтава)
|align=center bgcolor=silver|«Полесье» (Житомир)
|align=center bgcolor=tan|«Шахтёр» (Кривой Рог)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=2 align=center|2015-16
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Арсенал» (Харьков)
|align=center bgcolor=silver|«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
|align=center bgcolor=tan|«Десна» (Чернигов)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Горняк» (Кривой Рог)
|align=center bgcolor=silver|КОЛИФКС (Костополь)
|align=center bgcolor=tan|«Чайка» (Вышгород)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=3 align=center|2016-17*
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Барса» (Сумы)
|align=center bgcolor=silver|«Тернополь»
|align=center bgcolor=tan|«Мал» (Коростень)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Колос» (Ковалёвка)
|align=center bgcolor=silver|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=tan|«Тернополь»
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Черкасский Днепр» (Черкассы)
|align=center bgcolor=silver|«Львов»
|align=center bgcolor=tan|«УФК-Олимпик» (Харьков) ||
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=3 align=center|2017-18
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Кривбасс» (Кривой Рог)
|align=center bgcolor=silver|«Подолье» (Хмельницкий)
|align=center bgcolor=tan|«Чайка» (Вышгород)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|ДВУОР (Донецк)
|align=center bgcolor=silver|«Подолье» (Хмельницкий)
|align=center bgcolor=tan|«Металлург» (Запорожье)
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Оболонь-Бровар» (Киев)
|align=center bgcolor=silver|«Черкасский Днепр» (Черкассы)
|align=center bgcolor=tan|«Буковина» (Черновцы)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|rowspan=3 align=center|2018-19
|align=center|U-15
|align=center bgcolor=gold|«Полесье» (Житомир)
|align=center bgcolor=silver|«Буковина» (Черновцы)
|align=center bgcolor=tan|«Молодь» (Полтава)
|
|-
|align=center|U-17
|align=center bgcolor=gold|«Металлург» (Запорожье)
|align=center bgcolor=silver|МФА (Мукачево)
|align=center bgcolor=tan|«Николаев»
|
|-
|align=center|U-19
|align=center bgcolor=gold|«Днепр-1» (Днепр)
|align=center bgcolor=silver|«Авангард» (Краматорск)
|align=center bgcolor=tan|«Колос» (Ковалёвка)
|
|-
|colspan=7 style="border:1px black;"|
|-
|align=center|2019-20
|colspan=5|В связи с пандемией COVID-19: Призеры в данном сезоне — не были определены
|}
 *- В 2016 году ФФУ совместно с ПФЛ Украины организовали соревнованя юниоров U-19 под эгидой ДЮФЛУ. Подобные соревнования начиная с 2002-го в течение четырёх лет ДЮФЛУ уже проводилила. В возрождённом чемпионате приняли участие 18 команд, разделённых на две группы по географическому принципу. Сразу семь клубов ПФЛ делегировало свои команды.

 Высшая лига (2020—н.в.) 

 Первая лига Уровень ІІІ 

 Первая лига (2020—н.в.) 

 Кубок 

 Зимний Кубок ДЮФЛ Украины 
Традиционный юношеский турнир по футболу «Зимний кубок ДЮФЛУ» проводится на Украине с 2016 года. В дебютном розыгрыше принимали участие 33 лучшие детско-юношеские футбольные школы Украины (в возрастной категории U-16). В 2018 году впервые стартовал Всеукраинский турнир по футболу «Зимний кубок ДЮФЛУ среди юниоров U-19».

Регламент: По регламенту на первом этапе соревнований команды по территориальному принципу распределяются на восемь групп, на втором коллективы, занявшие в группах первые места, играют стыковые матчи, далее победители стыковых матчей попадают в финал соревнований''.

Примечания

Ссылки 
 Страница ДЮФЛУ на сайте Федерации футбола Украины ,
 ДЮФЛУ — Официальный сайт 
 ЗОЛОТОЙ ТАЛАНТ — Официальный сайт
 Архив чемпионатов ДЮФЛУ (2-6 чемпионаты) 
 Архив чемпионатов ДЮФЛУ (все чемпионаты) 

Юноши
Детско-юношеский спорт
Юношеские чемпионаты по футболу